Vock ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Vock (1785–1857), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher, Pädagoge und Historiker
 Alfred Vock (1913–1998), Schweizer Radrennfahrer
 Anna Vock (1885–1962), Schweizer Aktivistin der Lesbenbewegung
 Bernhard Vock (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Erich Vock (* 1962), Schweizer Schauspieler
 Florian Vock (* 1990), Schweizer Politiker der Sozialdemokratischen Partei (SP)
 Harald Vock (1925–1998), deutscher Journalist, Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 Uwe Vock (* 1956), deutscher Werbe- und Mediendesigner und Hochschullehrer 
 Willi Vock (* 1952), Fachanwalt und Professor für Verkehrsrecht in Dresden

Siehe auch:
 Fock
 Vogg